Smith Field ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Smith Field (Arkansas)
 Smith Field (Georgia)
 Smith Field (Indiana)
 Smith Field (Kansas)
 Smith Field (Maryland)
 Smith Field (Montana)
 Smith Field (Nebraska)
 Smith Field (Texas)
 Smith Field (Virginia)

Siehe auch:
 Smithfield